

Luoghi 

 Laza – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Laza – centro abitato del distretto di Qusar, in Azerbaigian

Laza –  comune del distretto di Vaslui

Laza –  comune della provincia di Ourense